Il singolare del torneo di tennis US Indoors 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Tracy Austin 6–0, 6–2.

Teste di serie 

 Tracy Austin (finale)
 Martina Navrátilová (campionessa)
 Pam Shriver (secondo turno)
 Wendy Turnbull (semifinali)

 Mima Jaušovec (secondo turno)
 Barbara Potter (quarti di finale)
 Anne Smith (quarti di finale)
 Leslie Allen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Indoors 1981